Качер може бити:
 Качер, насеље у Златиборском округу;
 Качер, област у Шумадији
 Качер, река у Шумадији